Karel Bubla může být:

 Karel Bubla (architekt) (1873–1951) – architekt a stavitel 
 Karel Bubla (fotbalista) (* 1955) – československý fotbalista, obránce
 Karel Bubla (odbojář) (1906–1944) – účastník protifašistického odboje